Поддубно — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 54 км к востоку от города Острова и в 8 км к югу от волостного центра, деревни Шики.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)